Nowy Prometeusz – rocznik ukazujący się od 2010 roku w Warszawie. Wydawcą jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce. Pismo poświęcone jest zagadnieniom historii i współczesności Europy Wschodniej. Redaktorem naczelnym jest Hijran Aliyeva-Sztrauch.

Bibliografia 
 http://nowyprometeusz.pl/
 Pismo w zbiorach Biblioteki Narodowej 

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2010
Polskie czasopisma historyczne
Polskie czasopisma orientalistyczne
Polskie czasopisma politologiczne
Roczniki wydawane w Warszawie
Ruch prometejski